Giacometti est un patronyme porté par :

Artistes 
 une famille d'artistes suisses :
 Giovanni Giacometti (1868-1933), un peintre ;
 Alberto Giacometti (1901-1966), un sculpteur et peintre, fils de Giovanni ;
 Diego Giacometti (1902-1985), un sculpteur, fils de Giovanni ;
 Bruno Giacometti (1907-2012), un architecte, fils de Giovanni ;
 Augusto Giacometti (1877-1947), un peintre, cousin de Giovanni ;

Autre 
 Anna Giacometti (1961-), une femme politique suisse ;
 Éric Giacometti (1963-), un journaliste et écrivain français ;
 Pierre Giacometti (1962-), un politologue français.

Film 
 Alberto Giacometti, The Final Portrait, film britannique réalisé par Stanley Tucci et sorti en 2017.

Astronomie 
 , astéroïde.

Notes et références